Antonín Stavjaňa, češki hokejist in hokejski trener, * 10. februar 1963, Zlín, Češka.

Stavjaňa je v češkoslovaški ligi igral za kluba Dukla Trenčín in HC Zlín. V drugem delu kariere je igral tudi za klube Jokipojat Joensuu v finski ligi, HV 71 v švedski ligi in HC Vsetín v češki ligi. S slednjim je osvojil štiri zaporedne naslove češkega državnega prvaka med sezonama 1994/95 in 1997/98. Leta 1986 je bil kot 247. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1988 in petih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato in tri bronaste medalje, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo.

Leta 2012 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Statistika kariere

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 40
| 12
| 9
| 21
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TJ Gottwaldov
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 5
| 9
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +11
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 46
| 7
| 14
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokipojat Joensuu
| Finska 2. liga
| 90/91
|
| 42
| 13
| 35
| 48
| +76
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokipojat Joensuu
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 9
| 11
| 20
| -17
| 24
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 2
| 11
| 13
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 4
| 13
| 17
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 94/95
|
| 52
| 5
| 19
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 95/96
|
| 34
| 8
| 19
| 27
|
| 14
|
| 13
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +4
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 96/97
|
| 44
| 9
| 9
| 18
|
| 10
|
| 10
| 0
| 5
| 5
|
| 2
|-
| HC Vsetín
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 97/98
|
| 44
| 6
| 6
| 12
|
| 24
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 501
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 162
| bgcolor="#7FFF00" | 245
| bgcolor="#7FFF00" | +89
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 14
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti HC Zlín
Hokejisti Jokipojat Joensuu
Hokejisti HV 71
Hokejisti HC Vsetín
Češki hokejski trenerji
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih